«Санкт-Петербу́ргский госуда́рственный институт культу́ры» — высшее учебное заведение по подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере культуры и искусства и гуманитарного творческого образования, одно из крупнейших высших учебных заведений Министерства культуры РФ.

История 

 Датой основания вуза является 28 ноября 1918 года, день издания декрета об учреждении в Петрограде особого института для подготовки инструкторов и работников по внешкольному образованию, подписанного Народным комиссаром по просвещению А. В. Луначарским и Комиссаром по внешкольному образованию Л. Р. Менжинской.

 20 декабря 1918 года в доме № 35 по Надеждинской улице (ныне ул. Маяковского) состоялось первое собрание студентов и преподавателей нового высшего учебного заведения. В тот же день начались занятия.

 28 августа 1924 года Коллегия Наркомпроса РСФСР приняла постановление о переименовании Петроградского Института Внешкольного Образования в Педагогический институт политпросветработы и присвоении ему имени Н. К. Крупской.

 25 мая 1925 года Институт был реорганизован в Коммунистический политико–просветительный институт им. Н. К. Крупской

 В 1941 году в связи с ростом библиотек и усилением их роли в культурной революции, нехваткой библиотечных кадров Ленинградский коммунистический политико–просветительный институт был реорганизован в Библиотечный институт.

 В 1941–1942 гг. институт вошёл в состав Педагогического института имени М. Н. Покровского (Постановление Сов. Нар. Комиссариата РСФСР от 12.09.1941 г. № 614; Распоряжение Наркомпроса от 02.10.1941 г. № 380).

 15 июня 1945 года по постановлению СНК СССР Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н. К. Крупской был восстановлен и с 1 июля 1945 г. развернул свою деятельность.

 Постановлением Совета Министров РСФСР № 386 от 26 марта 1964 года библиотечный институт реорганизован в Государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.

 В 1980 г. институт культуры награжден орденом Дружбы народов (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1980 г. № 1795–X).

 В сентябре 1991 г. вуз переименован в Санкт–Петербургский государственный институт культуры (Приказ Министерства культуры РСФСР от 24.09.1991 г. № 293).

 В 1993 г. в связи с 75–летием вуза и благодаря высоким показателям научной и учебно–воспитательной деятельности коллектива институт получил статус Академии, и был переименован в Санкт–Петербургскую государственную Академию культуры (Приказ Госкомвуза от 28.10.1993 г. № 298 и Министерства культуры РФ от 03.11.1993 г.).

 В 1999 г., вуз преобразован в Санкт–Петербургский государственный университет культуры и искусств (Приказ Министерства культуры РФ от 11.05.1999 г № 328.

 В 2014 году по решению Министра культуры РФ Мединского В. Р. все университеты, подведомственные Минкультуры России переименовываются в институты. По решению учредителя Санкт–Петербургский государственный университет культуры и искусств в 2014 году переименован в Санкт–Петербургский государственный институт культуры (Приказ Министерства культуры РФ от 12.11.2014 г. № 1904).

Руководители 
 Зеленко Василий Адамович — директор Петроградского института внешкольного образования в 1918-1924 гг.
 Парижер Семён Савич — директор Педагогического института политпросветработы им. Н. К. Крупской в 1924-1925 гг.
 Нетупская Ядвига Адольфовна — директор Коммунистического политико-просветительного института им. Н. К. Крупской в 1925-1935 гг.
 Бланкштейн Арон Исаакович — директор Коммунистического политико-просветительного института им. Н. К. Крупской в 1935-1941 гг. При нём институт получает новое имя — Ленинградский государственный библиотечный институт им. Н. К. Крупской.
 Фрид Любовь Соломоновна — и. о. директора Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской в 1941-1942 гг.
 Усов Александр Васильевич — директор Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской в 1945-1946 гг.
 Никитин Пётр Ерофеевич — директор Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской в 1946-1955 гг.
 Скрыпнев Николай Петрович — директор, а затем ректор Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. К. Крупской в 1955-1970 гг. В 1964 году институт преобразован в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
 Зазерский Евгений Яковлевич — ректор Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской в 1970-1991 гг.
 Подболотов Павел Алексеевич — ректор Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской в 1991-2009 гг.
 Рашрагович Борис Исидорович — и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств в 2009-2010 гг.
 Тургаев Александр Сергеевич — ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры) с 2010 года.

В институте осуществляется прием на основные образовательные программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и программы послевузовской подготовки:  аспирантуры, ассистентуры-стажировки. Обучение студентов ведётся на 5 факультетах и 1 научно-образовательном центре:

 библиотечно-информационном;
 искусств;
 мировой культуры;
 социально-культурных технологий;
 музыкального искусства эстрады..

В аспирантуре и докторантуре СПбГИК ведется подготовка научно-педагогических кадров, работают диссертационные советы. Кроме того, в институте действуют центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и лингвистический образовательный центр. 

Учебный процесс обеспечивают знаменитые учёные, преподаватели, деятели искусства и культуры, среди которых профессор, заслуженный деятель искусств РФ Н.А. Кравцов, профессор, заслуженный деятель искусств В.И. Акулович, композитор, народный артист России В.Д. Биберган, доктор педагогических наук, профессор И.С. Пилко, доктор исторических наук, доцент О.Б. Кох, доктор исторических наук, профессор П.Н. Базанов, заслуженный артист России, доцент Б.Г. Смолкин, доктор культурологии, доцент, актёр Санкт-Петербургского академического театра комедии им. Н.П. Акимова А.В. Толшин, заслуженный артист России Н.Ю. Поздеев, кандидат искусствоведения, доцент А.Ф. Некрылова, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ С.Т. Махлина, доктор философских наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ С.Н. Иконникова, доктор философских наук, профессор Е.С. Протанская, профессор, заслуженный работник культуры РСФСР В.А. Ивановский, профессор, народный артист России Я.И. Дубравин, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Т.С. Зиновьева, доктор педагогических наук, профессор А.В. Соколов, доктор педагогических наук, профессор В.А. Бородина, доктор педагогических наук, профессор Г.В. Варганова и многие другие.

В разные годы в институте преподавали профессора:  Н.Н. Масленникова, И.А. Шомракова, И.Е. Баренбаум, В.С. Крейденко, А.Н. Ванеев, Б. Д. Парыгин, Л.В. Трапезникова, В.П. Леонов, Г.Ф. Гордукалова, И.М. Болотников, Д.М. Генкин, Ю.Б. Богданов, Д.Н. Альшиц, В.Н. Зайцев, В.А. Тыкке, С.А. Рейсер, Б.Я. Бухштаб, И.В. Гудовщикова, А.В. Блюм, Е.П. Борзова, Ф.Ф. Рыбаков, Г.А. Тишкин, Н.И. Сергеева, Г.Г. Фирсов, А.М. Панченко, В.В. Головин, Л.Ю. Брауде, В.М. Лебедев, А.Ю. Русаков и др.

 В институте регулярно проводятся Всероссийская научно-практическая конференция «Культурное пространство России: генезис и трансформации», Международная научно-практическая конференция «Сахаровские чтения», ежегодная научно-методическая конференция «Непрерывное библиотечно-информационное образование», посвящённая памяти профессора В. А. Минкиной, которые привлекают большое число специалистов из России и зарубежных стран. Также ранее проходили регулярные международные семинары «Культура на пороге третьего тысячелетия», «Интернет и образование» и др.

По государственному заданию Министерства культуры РФ в 2015 году в институте открыта Детская школа искусств (ДШИ СПбГИК) для детей от 4,5 до 18 лет. Школа стала фундаментом профессионального образования в сфере культуры и искусства, первой ступенью многоуровневого художественного образования вуза: подготовительное отделение — школа — бакалавриат — магистратура — аспирантура.

На 2005 год численность преподавателей вуза составляла 914 человек, из них:
 докторов наук — 239 человек
 кандидатов наук — 278 человек.

Учебные корпуса 

 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2 — учебный корпус № 1.
 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 4 — учебный корпус № 2.
 191186, Россия, Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 7 — учебный корпус № 3.

 198005, Россия, Санкт-Петербург, 4-я Красноармейская ул., д. 1/33 — учебный корпус № 4.
 192029, Россия, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 85, к. 2 — учебный корпус № 5.
 197343, Россия, Санкт-Петербург, Новосибирская ул., д. 8 — учебный корпус № 6.

Структура

Факультеты 
 Библиотечно-информационный факультет. Декан — Брежнева Валентина Владимировна.
 Кафедра библиотековедения и теории чтения (зав. каф. — Колесникова Марина Николаевна).
 Кафедра медиалогии и литературы (зав. каф. — Эльяшевич Дмитрий Аркадьевич).
 Кафедра информационного менеджмента (зав. каф. — Захарчук Татьяна Викторовна).
 Факультет искусств. Декан — Пономарёв Александр Анатольевич.
 Кафедра академического хора (зав. каф. — Яруцкая Лариса Николаевна).
 Кафедра духовых и ударных инструментов (зав. каф. — Кириллов Антон Андреевич).
 Кафедра кинофотоискусства (и.о. зав. каф. — Евтеева Ирина Всеволодовна).
 Кафедра русского народного песенного искусства (зав. каф. — Сивова Вера Матвеевна).
 Кафедра народного инструментального искусства (и.о. зав. каф. — Бычков Олег Валерьевич).
 Кафедра режиссуры и мастерства актёра (и.о. зав. каф. — Мурзин Сергей Викторович).
 Кафедра режиссуры театрализованных представлений и праздников (зав. каф. Павлов Михаил Михайлович).
 Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства (зав. каф. — Рытов Дмитрий Анатольевич).
 Кафедра фортепиано (зав. каф. — Щирин Дмитрий Валентинович).
 Кафедра хореографии (и.о. зав. каф. — Громова Елена Владимировна).
 Факультет мировой культуры. Декан — Хренов Андрей Евгеньевич.
 Кафедра искусствоведения (зав. каф. — Габриэль Галина Николаевна).
 Кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры (зав. каф. — Лисицын Павел Геннадьевич).
 Кафедра иностранных языков и лингвистики (зав. каф. — Басс Ирина Исаевна).
 Кафедра музеологии и культурного наследия (зав. каф. — Мастеница Елена Николаевна).
 Кафедра истории и петербурговедения (зав. каф. — Каретникова Наталия Николаевна).
 Кафедра теории и истории культуры (зав. каф. — Смирнова Алла Александровна).
 Кафедра информационных технологий и компьютерного дизайна (зав. каф. — Елинер Илья Григорьевич).
 Факультет социально-культурных технологий. Декан — Симонова Ирина Феликсовна.
 Кафедра психологии и педагогики (зав. каф. — Голянич Валерий Михайлович).
 Кафедра социально-культурной деятельности (зав. каф. — Востряков Лев Евгеньевич).
 Кафедра проектного управления в сфере культуры (зав. каф. — Симонова Ирина Феликсовна).
 Кафедра физического воспитания (зав. каф. — Бледнова Валентина Николаевна).
 Факультет музыкального искусства эстрады. Декан — Саруханян Бениамин Ашотович.
 Кафедра эстрадно-джазового искусства и мюзикла (зав. каф. — Саруханян Бениамин Ашотович).

Учебные и научные центры 
 Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры — Попов Алексей Владимирович (https://www.spbgik.ru/faculties/cno/)

Другие подразделения 
 Детская школа искусств (ДШИ СПбГИК). Директор — Рыбакова Марина Геннадьевна.
 Библиотека. Директор — Федотова Екатерина Анатольевна.

Суздальский филиал СПбГИК 
601293, Россия, Владимирская обл., гор. Суздаль, ул. Ленина, д. 106.

Директор — Виткина Маргарита Петровна.

См. также 
 Музыкальные вузы России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Российские институты искусства и культуры